IV, Iv eller iv kan avse:

 IV – ett gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan, se Individuella programmet
 IV – ett romerskt tal för fyra, se 4 (tal)
 -iv – ett suffix, se Lista över suffix